M66 peut faire référence à :

Sciences 
Astronomie
 M66, une galaxie spirale intermédiaire de la constellation du lion ;
 Groupe de M66 un petit amas de galaxies regroupant M65, M66 et NGC 3628.

Médecine 
 Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroute
  Autoroute britannique M66 reliant Rawtenstall à Manchester.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres